Slovenski pokal se nanaša na slovenska pokalna tekmovanja v različnih športnih panogah:

 Pokal Nogometne zveze Slovenije, moško klubsko tekmovanje v nogometu
 Slovenski košarkarski pokal, moško klubsko tekmovanje v košarki
 Slovenski rokometni pokal, moško klubsko tekmovanje v rokometu

Šport v Sloveniji